Бхардвадж — индийская фамилия. Известные носители:

 Мохини Бхардвадж (род. 1978) — американский гимнастка
 Швета Бхардвадж (род. 1985) — индийская актриса и модель